Пё-э-Куффулё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Камарес. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12179.

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 120 км восточнее Тулузы, в 70 км к югу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 108 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 53 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 39 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 65,6 %). Из 39 активных работали 39 человек (26 мужчин и 13 женщин), безработных не было. Среди 14 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон